Osoby o tym nazwisku:
 Haywood Highsmith – amerykański koszykarz
 Patricia Highsmith – amerykańska pisarka